Корчак — фамилия.

Известные носители 
 Корчак, Александр Алексеевич (1922—2013) — физик и социолог, доктор физико-математических наук, участник диссидентского движения в СССР.
 
 Корчак, Дмитрий Михайлович (род. 1979) — российский оперный тенор.
 Корчак, Игорь () (род. 1927) — чешский скульптор и керамист.
 Корчак, Иосиф Павлович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Корчак, Йозеф () (1921—2008) — чешский коммунистический политический деятель.
 Корчак, Мирослав () (род. 1956) — словацкий керамист.
 Корчак, Ростислав () (1894—1984) — чешский журналист и писатель, брат Яромира Корчака.
 Корчак-Марла, Ружка (1921—1988) — еврейская общественная деятельница, подпольщица и партизанка Второй мировой войны.
 Корчак, Якуб () (род. 1961) — чешский директор театра.
 Корчак, Яромир () (1895—1989) — чешский географ, демограф и статистик, брат Ростислава Корчака.

Составные фамилии 
 Корчак-Чепурковский, Авксентий Васильевич (1857—1947) — советский и украинский гигиенист и эпидемиолог, академик АН УССР (1921—1947).

Псевдоним 
 Корчак, Ежи (наст. имя Ежи Йосеф Кэйнер; 1927—2021) — польский писатель, прозаик и сатирик.
 Януш Корчак (наст. имя Генрик Гольдшмит; 1878 или 1879—1942) — польский детский писатель и педагог, общественный деятель, врач.

Кинематограф 
 «Корчак» (1990) — художественный фильм-биография Януша Корчака режиссёра Анджея Вайды.

Другое 
 Корчакская культура — археологическая культура Прага — Корчак.
 Корчак (герб) — польский шляхетский герб.
 Корчак (село) — село в Житомирском районе.

См. также 
 Корчаково
 Корчок